Les villes de Bolivie sont réparties dans l'ensemble du pays. Mis à part le Pando, tous les départements bénéficient en 2012 d'une ville ayant une population supérieure à . Celles-ci se trouvent à être habituellement la capitale du département en question. 

Les plus grandes villes du pays se trouvent toutefois dans un axe est-ouest situé au centre du pays, soit l'axe formé par la ville de La Paz à l'ouest, la ville de Cochabamba au centre et la ville de Santa Cruz de la Sierra à l'ouest.

Agglomérations 
Les plus grandes agglomérations de Bolivie en 2020 sont:

 Santa Cruz de la Sierra: 
 La Paz: 
 Cochabamba: 

Un peu moins de la moitié de la population totale du pays vit dans ces agglomérations.

Villes de plus de  

La liste suivante présente les plus grandes villes boliviennes de par leur population telle que recensée lors des recensements les plus récents. 

Les chiffres de population se réfèrent à la ville elle-même, sans la population des banlieues politiquement indépendantes des municipalités (en espagnol: municipios) correspondantes.

Annexes

Sources

Liens externes  

 https://www.populationdata.net/pays/bolivie 
Institut National des Statistiques de Bolivie
 City Population

Bolivie
Ville